Фонтан Леда — фонтан:

 Фонтан Леда — в Париже (действует)
 Фонтан Леда и лебедь — в Линдесберге (действует)
 Фонтан Леда — в Царском Селе (утрачен).

См. также 
 Леда
 Леда и лебедь